Denumirea de Sima se poate referi la:

Localități
 Sima, un oraș din Comore;
 Sima, un sat din județul Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria.

Cursuri de apă

 Sima, râu din Norvegia

Altele
 Sima, hidrocentrală din Norvegia